Корофин (Клэр) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).
 Корофин (Голуэй) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт)